Chardon kan syfta på:

 Chardon de Croisilles (1200-talet), fransk trubadur
 Chardon, Ohio